Bixa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bixa ingår i familjen Bixaceae. 

Bixa är enda släktet i familjen Bixaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Bixa